«The Best of 10 Years — 32 Superhits» () также известный как «32 Superhits — Non-Stop Digital Remix» () — альбом ремиксов группы Boney M. выпущенный в 1986 году.

История 
В 1981 году продюсер Фрэнк Фариан создал 13-минутный микст в стиле «Stars on 45», названный «6 Years of Boney M. Hits (Boney M. on 45)», который был издан в виде синглов в некоторых странах. В Великобритании микст был выпущен на стороне В 12-дюймового сингла «We Kill The World». В Германии отредактированный микст был издан на стороне В 7-дюймового сингла «The Little Drummer Boy» и более длинная его версия как отдельный 12-дюймовый диск в начале 1982 года.

Вскоре после неудачного проекта «Eye Dance», которым члены группы отметили десятилетие Boney M., Фариан сделал микст из 32 треков продолжительностью 46 минут в полнометражном альбоме лучших хитов Boney M. с дополнительными музыкальными наложениями. Альбом достиг 3-й позиции в чартах Германии.

Список песен

Сторона A 
 «Daddy Cool» (Фрэнк Фариан, Рейам) — 1:43
 «Sunny» () — 1:37
 «Ma Baker» (Фрэнк Фариан, Джей, Рейам) — 1:53
 «Belfast» (Хиллсберри, Дойчер, Менке) — 1:13
 «Rasputin» (Фрэнк Фариан, Джей, Рейам) — 1:34
 «Painter Man» (Филлипс, Пикетт) — 1:40
 «Children of Paradise» (Фрэнк Фариан, Джей, Рейам) — 1:36
 «Gotta Go Home» (Фрэнк Фариан, Джей, Клинхаммер) — 1:45
 «Dreadlock Holiday» (Грэм Гоулдман, Эрик Стюарт) — 1:22
 «Felicidad» (Конц, Массара) — 1:40
 «Barbarella Fortuneteller» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 1:40
 «Gadda-Da-Vida» (Дуг Ингл) — 1:43
 «Got Cha Loco» (Эпплгейт, Байерл, Фрэнк Фариан, Рейам) — 1:25
 «Todos Buenos» (Эпплгейт, Фрэнк Фариан) — 1:50

Сторона B 
 «No Woman, No Cry» (Форд, Боб Марли) — 1:42
 «Brown Girl in the Ring» (Фрэнк Фариан) — 1:41
 «B. M. à GoGo» — 5:52 (аранжировка Фрэнк Фариан)
 «New York City»
 «Gloria Can You Waddle»
 «Baby Do You Wanna Bump»
 «He Was a Steppenwolf»
 «Bye Bye Bluebird»
 «Nightflight to Venus»
 «Rivers of Babylon» (Фрэнк Фариан, Рейам) — 1:45
 «El Lute» (Фрэнк Фариан, Джей, Клинхаммер, Колоновиц) — 1:43
 «The Calendar Song» (Фрэнк Фариан) — 1:50
 «Bang Bang Lulu» (Фрэнк Фариан) — 1:32
 «Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday» (Фрэнк Фариан) — 0:59
 «Kalimba De Luna» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 1:38
 «My Cherie Amour» (Косби, Мой, Стиви Уандер) — 1:32
 «I Feel Good» (Бишоф, Фрэнк Фариан) — 1:21
 «Young, Free and Single» (Эпплгейт, Фрэнк Фариан, Рейам) — 1:42
 «Happy Song» (Абакаб, Баччиоччи, Спагна) — 1:48

Ссылки 
 Rate Your Music, detailed discography 
 Discogs.com, detailed discography
  Музыка, биографии, дискография и т. д.

Альбомы ремиксов Boney M.
Альбомы ремиксов 1986 года